Francis Cadell – esploratore scozzese
 Francis Cadell – pittore scozzese